Тит Квінкцій Криспін () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Квінкціїв, його гілки Криспінів:
 Тит Квінкцій Криспін — консул 208 року до н. е.
 Тит Квінкцій Криспін Сульпіціан — консул 9 року до н. е.
 Тит Квінкцій Криспін Валеріан — консул-суффект 2 року.

Див. також 
 Квінкції